Bogusławki ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Bogusławki (Barciany), Siedlung im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Groß Bogslack, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Bogusławki (Gostyń), Siedlung im Powiat Gostyński
 Bogusławki (Krzykosy), Dorf im Powiat Średzki
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Bogusławki (Chełmża), Dorf im Powiat Toruński